Китайската Нова година (на китайски 新年, синйен) е най-дългият и най-важният празник в китайския календар. Новогодишните празненства традиционно започват на първия ден от месеца и продължават до петнадесетия, когато луната е най-ярка. Някои хора в Китай излизат за цели седмици в отпуска, за да се подготвят за пищните тържества по случай Чун Дзие.

Според една легенда, в древността Буда поканил всички животни при себе си, за да отпразнуват Чун Дзие.

Дванадесет(12) животни дошли на празника и Буда кръстил по една година на всяко от животните, които го почели.

След това Буда нарекъл всеки човек, роден в годината на определено животно, да притежава някои от чертите на неговия характер.

По време на празненствата Чун Дзие китайците обличат червени дрехи и украсяват домовете си със стихове, изписани върху червена хартия. На децата се дават „щастливи пари“, в червени пликове. Червеният цвят символизира огъня, който според китайските вярвания прогонва лошия късмет. Фойерверките по случай Чун Дзие се подготвят в съответствие с древните обичаи. Преди много години китайците палели бамбукови пръчки, защото вярвали, че пращящите пламъци плашат и прогонват злите духове.__БЕЗСЪДЪРЖАНИЕ__

Имена на годините в китайския календар

През 21 век

През 20 век

Вижте също 
Китайски календар

Нова година
Нова година
Календари